Кубок Киргизии по футболу 2007 года, также известный как Кубок Независимости — 16-й розыгрыш ежегодного футбольного клубного турнира, второго по значимости в стране.

Финальный матч прошёл в Канте на Центральном стадионе. Обладателем Кубка в первый раз в своей истории стал клуб «Абдыш-Ата» (Кант), обыгравший в финале «Локомотив» (Джалал-Абад).

Формат 
Турнир стартовал со стадии 1/32 финала. На ранних стадиях команды были разделены по региональным зонам (Север и Юг). В начальных раундах хозяином поля является команда, которая выступает в лиге, низшей по рангу, однако в ряде случаев это правило не соблюдалось. Если встречаются команды одной лиги, то хозяин поля определяется в результате жеребьёвки. Четвертьфиналы и полуфиналы разыгрывались в двух матчах, на поле каждого из соперников.

Команды Высшей лиги взяли старт со стадии 1/16 финала, за исключением клуба «Абдыш-Ата»-ФШМ, стартовавшего со стадии 1/32 финала.

Участники турнира

Представительство участников

Клубы-участники 
Для участия в розыгрыше Кубка подали заявку все 10 клубов Высшей лиги, 8 из 10 клубов Северной зоны Первой лиги (кроме молодёжной и юношеской сборных Кыргызстана) и 25 клубов, представлявших Южную зону Первой лиги, Вторую лигу или более низшие дивизионы.

Клубы, принявшие участие в турнире:

1/32 финала 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|даты неизвестны (апрель 2007)

|}

1/16 финала 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|даты неизвестны (25-26 апреля 2007)

|}

1/8 финала 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 мая 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 мая 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 мая 2007

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 мая 2007

|}

1/4 финала 
В первом матче между «Жаштыком» и «Локомотивом», состоявшемся 16 июня, обеим командам засчитано техническое поражение за драку (матч был прерван на 90-й минуте при счёте 2:1). Итог в этой паре определялся только по результатам второго матча.

|}

1/2 финала 
Клуб «Авиатор-ААЛ» был расформирован, из-за этого «Абдыш-Ата» прошла в финал без игры.

|}

Финал

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2007 года на сайте rsssf
 Кубок независимости Республики Кыргызстан 2007 на сайте footballfacts.ru
 Кубок Кыргызстана 2007 на сайте sport.kg

Национальные футбольные кубки в сезоне 2007
Кубок Киргизии по футболу
Спорт в Киргизии в 2007 году